Edo kan have flere betydninger:

 Edo (Nigeria) – en delstat i det centrale sydlige Nigeria
 Edo (sprog) – et Benue-Congo's sprog som tales i staten Edo i Nigeria (også kaldt Bini)
 Edo (Japan) – tidligere navn for Tokyo
 Edo-perioden – perioden er opkaldt efter den hovedstad, Edo, hvorfra Tokugawa-shogunatet herskede